Elvis Presley (1935–1977) amerikai énekes

 Elvis Presley, Elvis Presley 1956-ban megjelent nagylemeze
 Elvis, Elvis Presley 1973-ban megjelent nagylemeze
 Elvis, 1979-ben bemutatott tévéfilm
 Elvis – A kezdet kezdete, 2005-ben bemutatott életrajzi minisorozat
 Elvis, 2022-ben bemutatott film

egyéb
 Elvis, szövegszerkesztő program
 Elvis, az Erickson S-64 Aircrane helikopter beceneve
 Elvis, a Nintendo 64-en futó Maian alien verseny egyik résztvevője